A Héraion (ógörögül: Ἥραιον vagy Ἡραῖον) az ókorban egy a görög Héra istennőnek felajánlott templom, szentély vagy egyéb szent hely volt. A szamoszi héraiont Rhoikosz és Theodorosz építették Kr.e. 540-ben. Híres Héra-szentségek voltak még Argoszban, Mükénében, Olümpiában, Szelinutban és Szamoszon. Illetve még;

 A perachorai héraion, Korinthia közelében;
 A lucaniai héraion, Olaszországban (Magna Graecia)
 A paestumi héraion

Lásd még 
Héraia

Források 
 Kerényi Károly:Die Mythologie der Griechen München, 1992.
 Burkert, Walter, Greek Religion 1985.

Ókori görög építészet